Melanie Oudin e Jack Sock erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al secondo turno da Sania Mirza e Colin Fleming.

Ekaterina Makarova e Bruno Soares hanno sconfitto in finale Květa Peschke e Marcin Matkowski con il punteggio 68-7, 6-1, [12-10].

Teste di serie

  Liezel Huber /  Maks Mirny (semifinale)
  Lisa Raymond /  Mike Bryan (primo turno)
  Elena Vesnina /  Leander Paes (quarti di finale)
  Květa Peschke /  Marcin Matkowski (finale)

 Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Andrea Sestini Hlaváčková /  Mahesh Bhupathi (secondo turno, ritirati)
 Lucie Hradecká /  František Čermák (semifinale)
 Klaudia Jans-Ignacik /  Mariusz Fyrstenberg (secondo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wild card 

  Grace Min /  Bradley Klahn (primo turno)
  Sloane Stephens /  Rajeev Ram (secondo turno, ritirati)
  Nicole Melichar /  Brian Battistone (primo turno)
  Samantha Crawford /  Mitchell Krueger (primo turno)

 Melanie Oudin /  Jack Sock (secondo turno)
 Varvara Lepchenko /  Donald Young (secondo turno)
 Irina Falconi /  Steve Johnson (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

US Open 2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012